Виталий Гри́шин:
 Гришин, Виталий Леонидович (1938—2010) — председатель Волгодонского горисполкома. 
 Гришин, Виталий Николаевич (род. 1980) — российский футболист.